Il doppio del Challenger Salinas 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Facundo Bagnis e Federico Delbonis erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martín Alund e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Ariel Behar e Carlos Salamanca.

Teste di serie

  Marcel Felder /  Andrés Molteni (primo turno)
  Martín Alund /  Horacio Zeballos (campioni)

  Daniel Gimeno Traver /  Iván Navarro (quarti di finale)
  Júlio César Campozano /  Víctor Estrella (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Challenger Salinas 2012